Sulzmühl ist der Ortsname von

 Sulzmühl (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Sulzmühl (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern